Frauenburg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Frauenburg (Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Unzmarkt-Frauenburg, bei Judenburg, Steiermark
 Frombork, Polen (ehem. Ermland/Ostpreußen)
 Saldus, Lettland (ehem. Kurland)

Baulichkeiten:
 Burg Frauenburg (Frauenberg, Nahe), Ruine bei Frauenberg (Nahe) und Oberbrombach im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Frauenburg (Unzmarkt-Frauenburg), bei Unzmarkt-Frauenburg in der Steiermark
 Frauenburg bei Eisenach, nicht mehr lokalisierbare Befestigungsanlage in Eisenach, Thüringen
 die Burg bei Neumarkt in der Steiermark in der Sage, siehe Ruine Steinschloss

Frauenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Frauenburg (* um 1430; † 1495), Schulmeister, Stadtschreiber, Ratsherr, Schöffe, Bürgermeister von Görlitz und Humanist

Siehe auch: 
 Frauenberg